M63 – Messier 63 "Galaktyka Słonecznik"
 Stoner M63 – karabin maszynowy